Aldrich Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Aldrich Lake (Clinton County, Michigan)
 Aldrich Lake (Schoolcraft County, Michigan)
 Aldrich Lake (St. Joseph County, Michigan)
 Aldrich Lake (Mississippi)
 Aldrich Lake (Washington)

Siehe auch:
 Aldridge Lake